Erika Sema (jap. , Sema Erika; * 24. November 1988 in der Präfektur Tokio) ist eine japanische Tennisspielerin. Ihre ältere Schwester Yurika Sema war ebenfalls Tennisprofi.

Karriere 
Sema, die im Alter von sieben Jahren mit dem Tennissport begann, spielt überwiegend auf der ITF Women’s World Tennis Tour. Sie konnte auf ITF-Turnieren bereits 11 Siege im Einzel und 33 im Doppel erringen.

Sie nahm bereits 16-mal an der Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier teil, den Sprung ins Hauptfeld hat sie bislang jedoch nicht geschafft. Ihr größter Erfolg auf der WTA Tour war das Erreichen der zweiten Runde beim Bank of the West Classic in Stanford im Jahr 2012.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Japan)
Japaner
Geboren 1988
Frau